Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2006/07 enthält alle Spielermeldungen und Einzelergebnisse der deutschen Schachbundesliga 2006/07.

Allgemeines 

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 6 Ersatzspieler melden, zusätzlich konnten mit den Ranglistennummern 15 und 16 einheimische Jugendliche (Jahrgang 1986 oder jünger) gemeldet werden. Insgesamt 9 Vereine nutzten diese Möglichkeit, von diesen meldeten 4 Vereine je zwei Jugendspieler und 5 Vereine je einen Jugendspieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Der TSV Bindlach-Aktionär kam mit 10 Spielern aus, die meisten Spieler setzte die SG Solingen ein, nämlich 15. Insgesamt kamen 203 Spieler zum Einsatz, von denen 29 keinen Wettkampf verpassten.

Punktbester Spieler der Saison war Falko Bindrich (SC Remagen) mit 11 Punkten aus 15 Partien, um einen halben Punkt geringer fiel die Ausbeute der Bindlacher Wolodymyr Baklan und David Baramidze aus. Mit Michail Kobalija (SG Porz) und Pawel Eljanow (SV Wattenscheid) erzielten zwei Spieler 100 %, allerdings spielten diese nur wenige Partien. Kobalija wurde dreimal eingesetzt, Eljanow zweimal.

Älteste Spieler der Saison waren die 1950 geborenen Eppinger Ulrich Schulze und Hans Dekan, jüngster Spieler der Hamburger Niclas Huschenbeth (* 1992).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006); bei Spielern ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2006; ARM = Armenien, AUT = Österreich, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, CHN = Volksrepublik China, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IND = Indien, IRL = Irland, ISR = Israel, LTU = Litauen, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, TUN = Tunesien, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SV Wattenscheid

Schachgesellschaft Solingen

SG Porz

SC Remagen

Sportfreunde Katernberg

SV Mülheim-Nord

OSC Baden-Baden

SC Bann

Hamburger SK

Werder Bremen

Schachfreunde Berlin

Schachclub Eppingen

TSV Bindlach-Aktionär

TV Tegernsee

SC Kreuzberg

König Tegel

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege sind berücksichtigt.
 Die GM-Norm von Thies Heinemann wurde aus 12 Partien erzielt.
 Die Eloperfomance von Dirk Sebastian hätte sogar zur Erfüllung einer GM-Norm gereicht, allerdings hätten dafür unter seinen Gegnern mindestens 4 Großmeister sein müssen; er spielte jedoch nur gegen 3 GM.
 Die GM-Norm von Rainer Polzin wurde aus 11 Partien erzielt.
 Robert Cvek hätte ebenfalls eine GM-Norm erfüllt, allerdings wurde ihm der GM-Titel bereits während der Saison verliehen.

Weblinks 
 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2006/07 auf der Website des Deutschen Schachbunds
 Saisonstatistik von Thomas Jackelen auf der Website des Godesberger SK

Einzelnachweise 

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 2006
Schach 2007